Caingangues — povo indígena do Brasil
Língua caingangue — língua falada pelos caingangues
Caingangue (filme) — filme brasileiro de 1974

Desambiguações de linguística